Il doppio maschile del Congoleum Classic 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried e Raúl Ramírez erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–3, 6–3 contro Tian Viljoen and Danie Visser.

Teste di serie

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Peter Rennert /  Brian Teacher (secondo turno)

 Tom Gullikson /  Bruce Manson (secondo turno) 
 Martin Davis /  Chris Dunk (quarti di finale) 
 Tracy Delatte /  Mel Purcell (primo turno) 
 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Congoleum Classic 1983